V60 oder V 60 steht für:
 DR-Baureihe V 60
 DB-Baureihe V 60
 LFG V 60, deutsches Schwimmerflugzeug
 MÁV-Baureihe V60
 Volvo V60, schwedisches Auto
 NEC V60, ein CISC-Prozessor von NEC Corporation